Die Geneva Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Mai 2019 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon die Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon gespielt, die genau wie die Geneva Open zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Márton Fucsovics sowie im Doppel Oliver Marach und Mate Pavić.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 524.340 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 586.140 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 18. und 19. Mai 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 95 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Genf